Виља де Рамос има више значења:

 Општина Виља де Рамос (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља де Рамос (Виља де Рамос, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику